U-A – niemiecki okręt podwodny z okresu I wojny światowej, ex-norweski A-5
 U-A – niemiecki okręt podwodny z okresu II wojny światowej

Bibliografia 
 

U-A